Okręty US Navy o nazwie USS "Blue", których patronem był Victor Blue:
 Pierwszy "Blue" (DD-387) był niszczycielem typu Bagley, który wszedł do służby w 1937. Zatopiony w walce w 1942.
 Drugi "Blue" (DD-744) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który był w służbie w latach 1944-1974.

Blue